Maciej Sosnowski – aktor
 Maciej Sosnowski – perkusista zespołu Happysad
 Maciej Sosnowski – kardiolog